Raka (plaats), een plaats in Slovenië
 Raka (rivier), een rivier in Thailand